Der Astronaut steht für:
 Der Astronaut (Loriot), Sketch von Loriot
 Der Astronaut (Roman), Roman von Andy Weir